Talorchestia är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av James Dwight Dana 1852 [n. cons. Op. 1133 ICZN. Talorchestia ingår i familjen tångloppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tångloppor
Talorchestia